En svensk tiger kan syfta på:

En svensk tiger – en informationskampanj i Sverige under andra världskriget vars symbol var en stiliserad tiger

Böcker
En svensk tiger - Om Skanska, olja och förintelse i Amazonas (2010), en reportagebok av Agneta Enström och Hanna Dahlström.
En svensk tiger – vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån (2016), en reportagebok av Hanne Kjöller.
Det här är en svensk tiger (2019), en bok och poddserie av Aron Flam.

Film och TV-program 
En svensk tiger (film, 1948), en svensk film från 1948, regisserad av Gustaf Edgren.
En svensk tiger (TV-program, 2004), ett TV-program av Utbildningsradion som handlade om retorik.
En svensk tiger (film, 2018), en dokumentärfilm från 2018 av Carl Svensson.